Jelena Igoriewna Radionowa, ros. Елена Игоревна Радионова (ur. 6 stycznia 1999 w Moskwie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Brązowa medalistka mistrzostw świata (2015), dwukrotna wicemistrzyni Europy (2015, 2016), medalistka finału Grand Prix, dwukrotna mistrzyni świata juniorów (2013, 2014), zwyciężczyni finału Junior Grand Prix (2012) oraz mistrzyni Rosji (2015). Oficjalnie zakończyła karierę łyżwiarską 22 września 2020 roku, po dwóch sezonach bez startu w zawodach z powodu kontuzji pleców.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1999